Etnologia:
 Ètnia han, ètnia majoritària de la Xina i el grup ètnic més nombrós del món.
 Xinès Han
 Topònims:
 Riu Han (Corea del Sud) 
 Riu Han (Xina)
 Estat de Han regne del període dels Regnes Combatents de la Xina (403 aC-230 aC).
 Història:
 Dinastia Han, cinquena dinastia xinesa
 Han Zhao, dinastia feudal de la Xina
 Han (feudalisme), unitats administratives dels territoris feudals dels dàimio al Japó 
 Miscel·lània: 
Han, nom turc que designa els caravanserralls
Han Solo, personatge de la sèrie cinematogràfica Star Wars